Дечко Караджов може да се отнася за:

 Дечко Дянков Караджов (1889 – 1977) – български офицер и дипломат;
 Дечко Христов Караджов (1859 – 1909) – български военен деец, генерал-майор;
 Дечко Христов Караджов (1943 – 2004) – български учен, физик.